Boek
 De geheime tuin (Engels: The Secret Garden), een kinderboek uit 1911 van de Britse schrijfster Frances Hodgson Burnett

Films
 Frances Hodgson Burnetts boek werd verschillende keren verfilmd:
 The Secret Garden (1919), geregisseerd door Gustav von Seyffertitz
 The Secret Garden (1949), geregisseerd door Fred M. Wilcox
 The Secret Garden (1993), geregisseerd door Agnieszka Holland
 The Secret Garden (2020), geregisseerd door Marc Munden

Zie ook
 Secret Garden (doorverwijspagina)